El término río Pequeño o río Pequeno puede aludir a:

 Río Pequeno (afluente del Arnego), afluente del río Arnego.
 Río Pequeno (afluente del Grande), afluente del río Grande.
 Río Pequeno (afluente del Lor), afluente del río Lor.
 Río Pequeño (afluente del Mijares), afluente del río Mijares.
 Río Pequeno (afluente del Miño), afluente del río Miño.
 Río Pequeno (afluente del Negro), afluente del río Negro.
 Río Pequeno (afluente del Oitavén), afluente del río Oitavén.
 Río Pequeno (afluente del Tambre), afluente del río Tambre.
 Río Pequeno (afluente del Tea), afluente del río Tea.
 Río Pequeño (afluente del Valdavia), afluente del río Valdavia.
 Río Pequeño (afluente del Valderaduey), afluente del río Valderaduey.
 Río Pequeno (afluente del Verdugo), afluente del río Verdugo.
 Río Pequeño Misuri, afluente del río Misuri.
 Río Pequeño Zab, afluente del Tigris.